Spojení písmen E a T může mít různé významy:

ET 
 Egypt – mezinárodní poznávací značka vozidel
 ET – kód ISO 3166-2 pro Etiopii
 Ethiopian Airlines – IATA kód letecké společnosti z Etiopie
 External Tank – vnější palivová nádrž raketoplánu Space Shuttle
 Enemy Territory – počítačová hra
 ET (skupina) – chorvatská eurodancová skupina
 Emission Trading – jeden z flexibilních mechanismů Kjótského protokolu umožňující obchodování s emisemi
 ET (kolo) – odchylka dosedací plochy disku kola od pomyslného plochy středu
 Eastern Time Zone – časové pásmo

Et 
 ethylová skupina

E. T. 
 E.T. – extra-terrestrial nebo extra-terrestrian (mimozemský, mimozemšťan)
 E. T. – Mimozemšťan – jméno ústřední postavy filmu; zkrácený název filmu
 E.T. – singl od Katy Perry v albu Prism

et 
 a (v latině) – spojka
 ligatura „et“ (&) – ampersand
 estonština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.et 
 .et – internetová doména nejvyššího řádu pro Etiopii

Zkratky
Značky